Lucífugo é um ser vivo que se afasta da luz, podendo mesmo não a suportar, como no caso dos bichos-da-conta, das toupeiras, dos caracóis e das minhocas. Isto tem a ver com o fototropismo que os seres vivos apresentam.

Tropismo
"Lucifilo"  é um ser vivo que 
procura locais bem iluminados 
bem como o esquilo, e águia-
cobreira.